Караджаллы — название ряда населённых пунктов Азербайджана.

 Караджаллы — село в Азербайджане, Джебраильский район.
 Караджаллы — село в Азербайджане, Губадлинский район.
 Караджаллы — село в Азербайджане, Уджарский район.
 Караджаллы — село в Азербайджане, Хачмазский район.